Lucius Valerius Messalla är ett namn som burits av flera romare:

* Lucius Valerius Messalla (konsul 214), romersk politiker
 Lucius Valerius Messalla (konsul 280), romersk politiker
 Lucius Valerius Messalla Thrasea Paetus, romersk politiker
 Lucius Valerius Messalla Thrasea Priscus, romersk politiker
 Lucius Valerius Messalla Volesus, romersk politiker